María del Reino Unido (nacida Victoria Alexandra Alice Mary; York Cottage, Sandringham House, Norfolk,  - Harewood House, ) fue la condesa consorte de Harewood por su matrimonio con Henry Lascelles, VI conde de Harewood. Por nacimiento fue princesa británica y, por tal motivo, miembro de la familia real británica como la tercera de los hijos del rey-emperador Jorge V del Reino Unido y de su consorte, la reina María. Posteriormente, fue nombrada por su padre como princesa real del Reino Unido, título que ostentaría entre 1932 y 1965, y convirtiéndola en la sexta en poseerlo.

Infancia y juventud 
La princesa María nació el 25 de abril de 1897 en York Cottage en Sandringham House, Norfolk. El tercer hijo y primera hija del príncipe Jorge, duque de York y María, duquesa de York.

Siendo bisnieta de la reina (Victoria), obtuvo el título de Su Alteza la princesa María de York. En 1898, la Reina emitió una patente real para que se les otorgara a los hijos de los duques de York, el tratamiento de Alteza Real, con lo que María pasó a ser denominada Su Alteza Real la princesa María de York. Al nacer era la quinta en la línea de sucesión al trono.

Era hermana del príncipe de Gales (el futuro Eduardo VIII y posteriormente duque de Windsor), del príncipe Alberto, duque de York (luego Jorge VI), del príncipe Enrique, duque de Gloucester y del príncipe Jorge, duque de Kent, así como del prematuramente desaparecido príncipe Juan.

Hablaba con fluidez el alemán y el francés y era aficionada a las carreras de caballos.

Durante la Primera Guerra Mundial, fue una voluntaria activa visitando con su madre los hospitales para animar a los soldados y civiles heridos. En 1918 tomó un curso de enfermera y entró a trabajar en el gran hospital de la calle de Ormond. Fue la presidenta honoraria de la Asociación de Enfermeras del Reino Unido.

Matrimonio 

El 28 de febrero de 1922, María se casó en la Abadía de Westminster con lord Henry Charles George, vizconde Lascelles (9 de septiembre de 1882 - 23 de mayo de 1947), el hijo mayor de Henry Lascelles, el quinto conde de Harewood, y lady Florence Bridgeman.

El matrimonio tuvo dos hijos:

 George Lascelles, VII conde de Harewood, nacido el 7 de febrero de 1923 y fallecido el 11 de julio de 2011.
 
 El Honorable Gerald Lascelles, nacido el 21 de agosto de 1924 y fallecido el 27 de febrero de 1998.

Princesa Real 

El 6 de octubre de 1929, lord Lascelles, quien había sido creado caballero de la Jarretera en su matrimonio, sucedió a su padre como conde de Harewood, vizconde Lascelles y barón Harewood. El hijo mayor de la pareja asumió el título de cortesía de vizconde Lascelles. El 1 de enero de 1932, Jorge V le otorga a su única hija el título de princesa real.

En 1936 se desata la crisis dinástica originada por la decisión de su hermano mayor, el rey Eduardo VIII de querer casarse con la plebeya norteamericana Wallis Simpson y para eso tuvo que abdicar la Corona en favor de su hermano menor, el duque de York. La princesa María lo apoyó sin reservas y poco después de que Eduardo, ya convertido en duque de Windsor, abandonara definitivamente Inglaterra, la princesa real también dejó su país voluntariamente en compañía de su marido para establecerse en el castillo de Enzenfeld, cerca de Viena, Austria. Desde entonces resultó ser leal a su querido hermano, el duque de Windsor, y, como prueba de ello, en 1947 rehusó  asistir al matrimonio de su sobrina, la princesa (Isabel), con Felipe Mountbatten en protesta a la no invitación al duque de Windsor a esa boda.

Vivió en Austria hasta la ocupación nazi y su posterior anexión a Alemania. Se estableció nuevamente en Londres, con el conde de Harewood, quien muere años después, en 1947. Se trasladó con su hijo mayor y la familia de este a establecerse en la Casa Harewood, situada en el distrito de Yorkshire.

Durante la Segunda Guerra Mundial fue una activa voluntaria de la Cruz Roja Británica atendiendo a los soldados, marineros y civiles.

En 1953 estuvo presente en la coronación de su sobrina Isabel II y en representación de la reina asistió a las celebraciones de la independencia de Trinidad y Tobago en 1962 y a Zambia en 1964. También representó a la reina de Inglaterra en los funerales de la reina Luisa de Suecia (antes lady Luisa Mountbatten) en marzo de 1965.

En 1965, cuando paseaba con su hijo mayor y sus nietos, un repentino ataque al corazón terminó con su vida en los jardines de la Casa Harewood. Fue enterrada en la capilla familiar cercana a dicha residencia.

Títulos, tratamientos, distinciones y armas

Títulos y tratamientos 
 25 de abril de 1897 - 28 de mayo de 1898: Su Alteza la princesa María de York.
 28 de mayo de 1898 - 22 de enero de 1901: Su Alteza Real la princesa María de York.
 22 de enero de 1901 - 9 de noviembre de 1901: Su Alteza Real la princesa María de Cornualles y York.
 9 de noviembre de 1901 - 6 de mayo de 1910: Su Alteza Real la princesa María de Gales.
 6 de mayo de 1910 - 22 de febrero de 1922: Su Alteza Real la princesa María.
 22 de febrero de 1922 - 6 de octubre de 1929: Su Alteza Real la princesa María, vizcondesa Lascelles.
 6 de octubre de 1929 - 1 de enero de 1932: Su Alteza Real la princesa María, condesa de Harewood.
 1 de enero de 1932 - 28 de marzo de 1965: Su Alteza Real la princesa real, condesa de Harewood.

Distinciones honoríficas 
  Dama gran cruz de la Orden del Imperio Británico (Reino Unido, 1927).
  Dama compañera de la Imperial Orden de la Corona de la India (Imperio Británico).
  Dama gran cruz de la Real Orden Victoriana (Reino Unido).
  Miembro de la Real Orden Familiar del Rey Jorge V (Reino Unido).
  Miembro de la Real Orden Familiar del Rey Jorge VI (Reino Unido).
  Miembro de la Real Orden Familiar de la Reina Isabel II (Reino Unido).
  Dama gran cruz de la Venerable Orden de San Juan (Reino Unido).
  Dama de la Real Cruz Roja (Reino Unido).
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España, 12 de julio de 1926).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Windsor
Nobles de Reino Unido
Miembros de la Real Cruz Roja
Princesas Reales
Damas grandes cruces de la Orden de San Juan
Damas grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Damas grandes cruces de la Orden del Imperio Británico
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Doctores honoris causa por la Universidad Laval